Mesapamea binota är en fjärilsart som beskrevs av Turner 1932. Mesapamea binota ingår i släktet Mesapamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
binota